Пятый этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в немецком Рупольдинге со вторника 8 января по воскресенье 13 января 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Женская эстафета 
Гонка прошла 9 января 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 10 января 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 января 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 12 января 2013 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 13 января 2013 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 13 января 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

5-й этап